Pierre Barbet ist der Name folgender Personen:

* Pierre Barbet (Bischof) († 1298), französischer Geistlicher, Erzbischof von Reims
 Pierre Barbet (Mediziner) (1884–1961), französischer Mediziner 
 Pierre Barbet (Schriftsteller) (1925–1995), französischer Schriftsteller